Заха́рий Первосла́вич () — сын Первослава (Прибислава) и внук Мутимира. Был великим жупаном Сербии между 921 и 924. Несмотря на поддержку Византии, с помощью которой он взошёл на престол, был побеждён болгарами, а Сербия была присоединена к Болгарскому царству.

Литература

Ссылки 
 Fondation for Medieval Genealogy : Правители Сербии
 

Правители Сербии
Персоналии по алфавиту
Правители Европы X века
Властимировичи